Sezóna 2005/2006 byla 32. sezonou Španělské ligy ledního hokeje. Vítězem se stal Club Gel Puigcerdà.

Konečná tabulka základní části

Play off 

Španělská hokejová liga
Lední hokej v roce 2005
Lední hokej v roce 2006